Johana z Valois ( Jeanne de Valois, 1304 – 9. července 1363 hrad Gaillard) byla hraběnka z Beaumont-le-Roger a polorodá sestra francouzského krále Filipa VI. Strávila více než třicet let uvězněná na hradě Gaillard.

Život 
Johana byla jedna z mnoha dcer Karla z Valois a jeho druhé choti Kateřiny z Courtenay, držitelky titulu císařovny konstantinopolské, vnučky a dědičky posledního latinského císaře, Balduina II. Po dvou plánovaných zasnoubeních se roku 1318 provdala za Roberta z Artois a porodila mu šest dětí.

Robert z Artois se celý život snažil získat dědictví po otci a roku 1330 byl pařížským soudem odsouzen za magii a padělání listin vztahujícím se k následnictví v hrabství Artois k vyhnanství. Provinilec se uchýlil na anglický dvůr, kde začal ihned intrikovat proti svému bývalému vládci. Následovala tvrdá odplata. Johana společně s dětmi byla na králův příkaz uvězněna a ve vězení také o třicet let později zemřela. Byla pohřbena v augustiniánském kostele v Paříži.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Dynastie Artois
Francouzské hraběnky
Vězni
Narození v roce 1304
Úmrtí v roce 1363
Úmrtí 9. července
Úmrtí v Normandii
Pohřbení v Paříži
Ženy